Jennifer Ewbank – cantante olandese
 Scala Ewbank –  scala di valutazione della difficoltà nei vari tipi di arrampicata e nell'alpinismo
 Weeb Ewbank – allenatore  statunitense di football americano